Ел Абанико има више значења:

 Ел Абанико (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Абанико (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Абанико (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Абанико (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Абанико (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Абанико, Санта Лусија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Абанико (Накозари де Гарсија), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Абанико (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Абанико (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику